Павел Петрович Смирнов: Смирнов, Павел Петрович (1882—1947) — русский и советский историк, лауреат Сталинской премии.
 Смирнов, Павел Петрович (1896—1983) — советский хозяйственный деятель, генерал-майор.